Puta von Častolowitz ist der Name folgender Personen:

*Puta der Ältere von Častolowitz († 1397), böhmischer Adliger
Puta der Jüngere von Častolowitz († 1434), böhmischer Adliger